Лазорик Микола Богданович — український футболіст, захисник клубу «Нива» (Тернопіль).
 Лазорик Федір Семенович — український письменник в Словаччині.
українські прізвища